Iuno Regina (Juno), római istennő, akit a görögök Héra néven ismertek
Júnó, keresztnév
Juno-díj, kanadai zenei díj
Juno (2007), Jason Reitman  filmje
3 Juno, aszteroida
Juno űrszonda
Juno partszakasz, a normandiai partraszállás egyik övezete
JUNO dél-koreai énekes
Települések
 Amerikai Egyesült Államok
Juno (Georgia)
Juno (Tennessee)
Juno (Texas)
Juno (Washington)
Lásd még
Juneau (egyértelműsítő lap)